Kronegg steht für:

 Kronegg, auch Cronegg (Adelsgeschlecht) bzw. Croneck mit Heimat in Kärnten, zählte zum niederösterreichischen landständischen Adel
 Georg André Reichsgraf von und zu Kronegg (1602–1665), Landeshauptmann von Kärnten
 Paul Kronegg (1885–1935), österreichischer Operettensänger und Schauspieler
 Kronegg (Gemeinde Altmelon), Ortschaft von Altmelon, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kronegg (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Kronsegg